Сенегал принимал участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Сенегальские спортсмены соревновались в лёгкой атлетике и баскетболе.

Результаты

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

Баскетбол 

Группа «А»

Квалификация за 13-16 места

 Матч за 15-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года